Adam Clayton (bassist), bassist van de Ierse groep U2
 Adam Clayton (voetballer), Engels middenvelder.